

Arte 
 Poetica – concetto di natura estetica

Filosofia 
 Poetica – trattato di Aristotele

Musica 
 Poetica – album degli iiO del 2005
 Poetica – singolo di Cesare Cremonini del 2017